Театр сатиры:

 Театр сатиры — Московский академический театр сатиры.
 Театр «Сатирикон» — Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве.
 Театр сатиры (бывший, до 2010 года) — Государственный драматический театр на Васильевском (ЛО ГБУК «Драматический театр на Васильевском») в Санкт-Петербурге.